Der Marathonlauf der Männer bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1993 wurde am 14. August 1993 in den Straßen der deutschen Stadt Stuttgart ausgetragen.

Weltmeister wurde der US-Amerikaner Mark Plaatjes. Er gewann vor dem Namibier Luketz Swartbooi. Bronze ging an den Niederländer Bert van Vlaanderen.

Bestehende Rekorde / Bestmarken 

Anmerkung:Rekorde wurden damals im Marathonlauf und Straßengehen wegen der unterschiedlichen Streckenbeschaffenheiten mit Ausnahme von Meisterschaftsrekorden nicht geführt.

Der bestehende WM-Rekord wurde bei diesen Weltmeisterschaften nicht eingestellt und nicht verbessert.

Ergebnis 

14. August 1993, 17:40 Uhr

Video 
 Men's Marathon World Champs Stuttgart 1993, Video veröffentlicht am 20. Dezember 2015 auf youtube.com, abgerufen am 9. Mai 2020

Weblinks und Quellen 

 4th IAAF World Championships in Athletics (englisch), abgerufen am 9. Mai 2020
 Men Marathon Athletics IV World Championship Stuttgart (GER) 1993 auf todor66.com (englisch), abgerufen am 9. Mai 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Men Marathon, Stuttgart 1993, S. 135f (PDF 10,3 MB), englisch, abgerufen am 9. Mai 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Marathon der Manner
Laufveranstaltung in Deutschland
Marathon